Die Saison 1988/89 der 2. Eishockey-Bundesliga war die 16. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Am Saisonende schaffte der EC Hedos München den Aufstieg in die Bundesliga, während die Meister der beiden Staffeln, der Krefelder EV und der SV Bayreuth, in der Relegationsrunde scheiterten. 

Nach dem Konkurs des Heilbronner EC sowie dem freiwilligen Rückzug des Neusser SC und des SC Solingen wurde schließlich der ERC Sonthofen als sportlicher Absteiger in die Oberliga ermittelt.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus 
Wie in der Vorsaison wurde die Liga zweigleisig ausgetragen, wobei beide Staffeln mit jeweils zehn Mannschaften starteten. Zunächst wurde eine Vorrunde in Form einer Doppelrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die übrigen Mannschaften seiner Gruppe bestritt. Anschließend nahmen die besten vier Teams beider Gruppen an der Relegationsrunde zur Bundesliga teil, während die restlichen Mannschaften in den Relegationsrunden im Norden und im Süden um ihren Startplatz in der Liga spielen mussten. Die Runde wurde dabei im Norden in einer, im Süden in zwei Gruppen ausgetragen.

Vorrunde

Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Relegationsrunde zur 2. Bundesliga.

Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Relegationsrunde zur 2. Bundesliga.

Relegation 
→ Für die Relegation zur Eishockey-Bundesliga siehe Eishockey-Bundesliga 1988/89#Relegationsrunde

Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Süd

Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Weblinks 
 

Eishockeysaison 1988/89